Байонна — місто і комуна на південному заході Франції.
 Байонна — округ у Франції, у регіоні Аквітанія.
 «Байонна» — французький регбійний клуб з однойменного міста, департамент Атлантичні Піренеї.
 «Байонна» — французький футбольний клуб з однойменного міста, департамент Атлантичні Піренеї.

Див. також 
 Байонн (значення)